Krach im Hinterhaus steht für:

 Krach im Hinterhaus (Komödie), Theaterstück von Maximilian Böttcher aus dem Jahr 1934
 Krach im Hinterhaus (1935), Spielfilm von Veit Harlan
 Krach im Hinterhaus (Roman), Roman von Maximilian Böttcher aus dem Jahr 1936 
 Krach im Hinterhaus (1949), Spielfilm von Erich Kobler
 Krach im Hinterhaus (1966), Fernsehfilm von Hermann Lanske